Na linha de comando do sistema operacional MS-DOS, o comando attrib é usado para mostrar os atributos dos arquivos e diretórios (somente leitura, arquivo do sistema, arquivo morto e oculto), e permite alterá-los. attrib também é um commando usado em OS/2 e Microsoft Windows. 

Nota: sua função é análoga ao comando chmod do Unix e chattr do Linux. 

 Sintaxe
C:\> ATTRIB <opções> <unidade> <caminho> <arquivo>

 Opções
 + : Acrescenta um atributo
 - : Retira um atributo
 R : Atributo somente leitura
 A : Atributo de arquivo morto
 S : Atributo de arquivo do sistema
 H : Atributo de arquivo oculto
 /s : Inclui todos os arquivos do diretório definido e todos os seus subdiretórios
 /d : Inclui diretórios no processamento (necessita da opção /s).

 Exemplo
C:\>ATTRIB +R C:\EXEMPLO.TXT''' '''
C:\>ATTRIB -R /D /S N:\*.*

DOS
Componentes do Windows